de vrouwelijke vorm van Regent (bestuurder)
 (in Vlaanderen) de vrouwelijke vorm van Regent (onderwijs).
 De Regentes, een woontoren in de Nederlandse stad Groningen